BV, bv, B.V. of b.v. kan verwijzen naar:
 Bekende Vlaming
 Besloten vennootschap (BV/bv)
 Biljartvereniging
 Bureau Veritas, een classificatiebureau
 BV (motorfiets), Tsjechisch historisch merk van motorfietsen
 BV (omroep), BNN/VARA
 BV, de ISO-landcode van Bouveteiland
 .bv is de internetdomeincode van Bouveteiland
 Station Beverwijk

Andere betekenissen 
 "bv" is (in België) ook de afkorting van "beroepsvrijwilliger";
 "bv" is (in België) ook de afkorting van "bedrijfsvoorheffing";
 "bv" is (in Nederland) ook de afkorting van "bedrijfsvereniging";
 "bv" is (in Nederland) ook de afkorting van "beeldende vorming";
 "bv." is de afkorting van "bijvoorbeeld";
 "b.v." is de afkorting van bene vale ((Latijn) vaarwel);
 "B.V." is de afkorting van Beata Virgo ((Latijn) de Zalige Maagd).